Берш може да се односи на:

 Берш (Доња Рајна), насељено место у Француској, у департману Доња Рајна
 Берш (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду